Espícula, formacions similars a espiguetes presents en algunes plantes
 Espícula (esponja), petits elements esquelètics de les esponges marines
 Espícula (astronomia)
 Espícula (nematode), estructures reproductives que es troben en els nematodes mascle
 Espicula (física solar), sortides de material solar des del Sol
 Espícula (fabricació de vidre, flocs de vidre formats durant la seva fabricació
 Espícula viral, proteïna que sobresurt de la càpsida dels virus.